Satsuma puede hacer referencia a:

Geografía

Japón 
 Satsuma (Kagoshima), una ciudad de la prefectura de Kagoshima, en la isla de Kyūshū.
 Distrito de Satsuma (Kagoshima), un distrito de la prefectura de Kagoshima.
 Provincia de Satsuma, una antigua provincia que ahora constituye la mitad occidental de la prefectura de Kagoshima.
 Dominio de Satsuma, un han feudal japonés compuesto por la provincia de Satsuma, la provincia de Ōsumi y partes de la provincia de Hyuga.
 Península de Satsuma, una península de la prefectura de Kagoshima.

Estados Unidos 
 Satsuma (Alabama), ciudad en la que se cultiva el mikan.
 Satsuma (Texas), una comunidad de Estados Unidos.
Satsuma (México), nombre de persona.

Historia 

 La Rebelión Satsuma, revuelta samurái como consecuencia de las reformas de la Era Meiji.
 El acorazado japonés Satsuma, un acorazado de la Armada Imperial Japonesa.
 La clase Satsuma de acorazados, de la que el anterior buque era el primer miembro.

Otros 

 Mikan, un cítrico conocido también con el nombre de "mandarina satsuma".
 Satsuma, un tipo de mandarina.
 Satsuma, un tipo de ciruela.
 Cerámica de Satsuma, un tipo de cerámica japonesa.